Donc bezeichnet folgendes:

 eine veraltete Schreibweise für den Ortsteil Donk der kreisfreien Großstadt Mönchengladbach in Nordrhein-Westfalen, siehe Donk (Mönchengladbach).
 eine veraltete Schreibweise für den Ortsteil Donk der Kreisstadt Viersen in Nordrhein-Westfalen, siehe Donk (Viersen).